

Astronomia 
 1822 Waterman – asteroide della fascia principale
 Waterman – cratere lunare

Geografia 
 Waterman – montagna dell'Antartide
 Waterman – villaggio della Contea di DeKalb, Illinois, Stati Uniti d'America

Persone 
 Boy Waterman (1984) – calciatore olandese
 Cecilio Waterman (1991) – calciatore panamense
 Danielle Waterman (1985) – rugbista a 15 inglese
 Robert Waterman (1826-1891) – politico statunitense
 Willard Waterman (1914-1995) – attore statunitense
 Zane Waterman (1995) – cestista statunitense

Altro 
 Waterman – canzone rappresentante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 1970
 Waterman – produttore di penne stilografiche
 Waterman – personaggio di SpongeBob